Куба́ (устар. Кубя) — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 8 км по правому берегу реки Чемал. Длина реки составляет 47 км, площадь водосборного бассейна 504 км².

Притоки 
 Чемальская Ареда (пр)
 Каратурук (пр)
 Кеда (лв)
 Иммурта (пр)
 Муирта (пр)
 Дюдюгой (лв)
 Сергезю (пр)
 24 км: Аккая (пр)
 Кыстра (пр)
 Каяс (лв)
 Карабель (пр)
 Абаш (лв)
 Аярык (пр)
 Аккая

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Чемала
Реки Чемальского района